Tis kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Tis u Blatna, ort, Plzeň, 
 Tis (ort i Tjeckien), Vysočina, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar